Lincoln Park - um parque de Chicago

Localidades
Lincoln Park (Colorado)
Lincoln Park (Michigan)
Lincoln Park (Geórgia)
Lincoln Park (Texas)
Lincoln Park (Nova Jérsei)
Ou ainda:
Lar Park Lincoln

Desambiguação